Gouvernement Pierre Messmer (1), du  au  ;
Gouvernement Pierre Messmer (2), du  au  ;
Gouvernement Pierre Messmer (3), du  au .

Voir aussi 
Pierre Messmer et Historique des gouvernements de la France